Celeborn (boom), een fictieve boom op het eiland Tol Eressëa uit de werken van J.R.R. Tolkien.
Celeborn (elf), een personage uit de werken van J.R.R. Tolkien en in de films die daarop gebaseerd zijn.